Дическу () — румынская фамилия. Известные носители:

 Дическу, Анастасия (1887—1945) — румынская оперная певица, музыкальный педагог.
 Дическу, Ион (1893—1938) — румынский коммунист-интернационалист, участник Октябрьской революции в России.